Гасфорд () —  фамилия.

Известные носители 
 Гасфорд, Всеволод Густавович (1822—1892) — генерал-майор, участник обороны Севастополя 1854-1855 гг.; военный агент в Италии.  
 Гасфорд, Густав Христианович (1794—1874) — русский генерал от инфантерии, Западно-Сибирский генерал-губернатор.